Lürag steht für:
 den lokalen Namen der Gemeinde Lurago d’Erba in der Provinz Como in Italien
 den lokalen Namen der Gemeinde Lurago Marinone in der Provinz Como in Italien